Niemcy:
 Wabern – dzielnica gminy Geltendorf, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am lech
 Wabern – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Schwalm-Eder

Szwajcaria:
 Wabern bei Bern – miejscowość w gminie Köniz w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Inne:
 Wabern (Bz Kassel) – stacja kolejowa w Wabern